

Франклін-Парк — місто, штат Пенсільванія
 Франклін-Парк — селище, штат Іллінойс
 Франклін-Парк — переписна місцевість, штат Флорида
 Франклін-Парк — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі